Thomas Legh, 2. baron Newton
 Thomas Legh (1636–1697), parlamentarzysta z Liverpoolu
 Thomas Legh (1675–1717), parlamentarzysta z Newton